Vejstrup Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Vejstrup Sogn (Kolding Kommune)
 Vejstrup Sogn (Svendborg Kommune)